

Características 
Esta línea une Humanes de Madrid con Pinto, pasando por los municipios de Fuenlabrada y Parla en aproximadamente 110minutos de terminal a terminal.Está operada por la empresa Avanza Interurbanos mediante concesión administrativa del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

Recorrido 
El recorrido comienza en el instituto de Humanes, pasa por la calle principal y los polígonos industriales de Humanes, la calle principal y el este de Fuenlabrada, el centro de Parla y Pinto.

Paradas

Autobuses 
Los autobuses utilizados para esta línea son los Scania-Tata Hispano Intea numerados del 623 al 629, con accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Véase también 
 Pinto
 Parla
 Fuenlabrada
 Humanes de Madrid
 Avanza Interurbanos

Enlaces externos 
 Página oficial del Consorcio Regional de Transportes
 Página oficial de la empresa Avanza Interurbanos S.L.U.

471